Alte Liebe rostet nicht steht für:

 Alte Liebe rostet nicht (Hörfunksendung), Unterhaltungssendung im Rundfunk der DDR (1965–1989)
 2 Romeos für Julia – Alte Liebe rostet nicht, Film von Joan Carr-Wiggin (2008)